Rue Lécuyer (Aubervilliers)
 Rue Lécuyer (Paris)